De Russische kampioenschappen schaatsen allround voor mannen en vrouwen zijn de sinds 1992 jaarlijkse verreden nationale kampioenschappen van Rusland.

Geschiedenis
Voor 1918 waren het de nationale kampioenschappen in het Keizerrijk Rusland. Van 1918-1922 van de SFSR Rusland en van 1923-1991 waren het de nationale kampioenschappen van de Sovjet-Unie.

Mannen 
 Van 1889-1893 werd het kampioenschap middels een kamp over 3 werst (3180 meter) beslist, in 1894 over 3000 meter.
 Van 1895-1907 werd het kampioenschap middels een tweekamp over 1500 en 5000 meter beslist, alleen de winnaar van beide afstanden werd kampioen.
 Van 1908-1914 werden de kampioenschappen middels een driekamp over 500, 1500 en 5000 meter beslist.
 Vanaf 1915 werden de kampioenschappen middels de grote vierkamp (500, 5000, 1500 en 10.000 meter) verreden.
 Het kampioenschap van 1943 werd middels de kleine vierkamp (500, 3000, 1500, 5000 meter) verreden.

Podiumplaatsen

Vrouwen 
 In 1913 en 1926 werd het kampioenschap middels een kamp over 500 meter beslist.
 In 1928 werd het kampioenschap middels een tweekamp over 500 en 1000 meter beslist.
 In 1933 werd het kampioenschap middels een tweekamp over 500 en 1500 meter beslist.
 In 1934 werd het kampioenschap middels een driekamp over 500, 1000 en 3000 meter beslist.
 Van 1937-1941 en van 1944-1955 werden de kampioenschappen middels de ‘oude vierkamp’ (500, 3000, 1000 en 5000 meter) verreden.
 In 1935, 1936, 1943 en van 1956-1982 werden de kampioenschappen middels de minivierkamp (500, 1500, 1000, 3000 meter) verreden.
 In 1982 werd het kampioenschap beslist over de driekamp over 500, 1500 en 1000 meter; vanwege de weersomstandigheden werd de vierde afstand niet geschaatst.
 Vanaf 1983 worden de kampioenschappen middels de kleine vierkamp (500, 3000, 1500 en 5000 meter) verreden.

Podiumplaatsen

Nationaal kampioenschap schaatsen
Schaatsen in Rusland
Sportevenement in Rusland